Auburndale ist der Name mehrerer 

Orte in Kanada:
 Auburndale (Alberta)
 Auburndale (Nova Scotia)

in den Vereinigten Staaten:
 Auburndale (Florida), im Polk County
 Auburndale (Kentucky), im Jefferson County
 Auburndale (Massachusetts), im Middlesex County
 Auburndale (Ohio), im Lucas County
 Auburndale (Wisconsin), im Wood County
 Auburndale (Town), Town(ship) im Wood County, Wisconsin

im NRHP gelistete Objekte:
 Auburndale Citrus Growers Association Packing House, in Auburndale, Florida, ID-Nr. 97000794
 Auburndale Congregational Church, in Newton, Massachusetts, ID-Nr. 86001769